Edsån kan syfta på:

 Edsån, Jämtland – ett vattendrag i Jämtland
 Edsån, Småland – mellan Storsjön (Västra Eds socken, Småland) vid Edsbruk och Syrsan vid Helgenäs
 Edsån, Uppland – ett vattendrag mellan Edsjön och Norrviken genom Rotebro
 Edsån, Västergötland – ett vattendrag mellan sjöarna Unden och Viken
 Edsån, Ångermanland – mellan Lesjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland) och Edsfjärden